HKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hoskins (Papua Nuova Guinea)